é um filme de animação japonês dirigido por Satoshi Kon e co-dirigido por Shōgo Furuya.

Sinopse 
No Natal, três sem-teto acham uma bebê recém-nascida abandonada na rua, e então, se veem dentro de uma jornada para encontrar os pais dela.

Ligações externas 
 
 

Filmes dirigidos por Satoshi Kon
Filmes de anime
Filmes do Japão de 2003
Filmes gravados em Tóquio
Animes e mangás sobre transgéneros e transexuais
Cross-dressing em filmes
Filmes com temática LGBT do Japão